Bodoni puede referirse a:

 Bodoni (tipo de letra), familia tipográfica de finales del siglo XVIII diseñada por Giambattista Bodoni y que ha sido reinterpretada multitud de veces.
 Bauer Bodoni, reinterpretación del tipo Bodoni de 1926.
 Giambattista Bodoni, grabador, editor e impresor, creador de la tipografía Bodoni.
 Museo Bodoniano, situado en Parma, Italia, dedicado a Giambattista Bodoni.